Waffenschmidt ist der Familienname folgender Personen:

Christoph Waffenschmidt (* 1969), deutscher Diplom-Verwaltungswirt (FH), ehemaliger Kommunalpolitiker und Leiter von World Vision Deutschland
Friedrich Wilhelm Waffenschmidt (1925–2017), deutscher Unternehmer
Horst Waffenschmidt (1933–2002), deutscher Politiker
Marco Lehmann-Waffenschmidt (* 1956), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
Walter Georg Waffenschmidt (1887–1980), deutscher Volkswirt und Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
Waffenschmied (Begriffsklärung)